100-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 100 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Северную Америку, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 80-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 90-й меридиан западной долготы проходит через:

{| class="wikitable"
! width="120" | Координаты
! Страна, территория или море
! Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Нунавут — Остров Миен
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Нунавут — остров Эллеф-Рингнес
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | безымянное водное пространство
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Нунавут —  и остров Батерст
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Пролив Парри
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Нунавут — Остров Принца Уэльского
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | пролив Мак-Клинток
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Переход к востоку от острова , Нунавут, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | пролив Виктория
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| 
| Нунавут — острова Ройал-Джеографикал-Сосайети
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | залив Куин-Мод
| style="background:#b0e0e6;" | Переход к востоку от острова , Нунавут, 
|-valign="top"
| 
| 
| Нунавут Манитоба
|-valign="top"
| 
| 
| Северная Дакота Южная Дакота -  Небраска -  Канзас -  Оклахома -  Техас / Oklahoma border -  Техас - 
|-valign="top"
| 
| 
| Коауила Нуэво-Леон Тамаулипас Сан-Луис-Потоси Тамаулипас Сан-Луис-Потоси Гуанахуато Керетаро штат Мехико Герреро
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
| style="background:#b0e0e6;" | Южный океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
| Антарктика
| незаявленная территория
|-
|}

См. также 

Долгота